Hammerteich ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Hammerteich (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Hammerteich (Gemeinde Lockenhaus), Katastralgemeinde von Lockenhaus im Burgenland

Teiche oder Seen:
 Hammerteich (Doberlug-Kirchhain) in Doberlug-Kirchhain, Brandenburg
 Hammerteich (Freital) in Freital, Stadtteil Wurgwitz, Sachsen
 Hammerteich (Georgenthal) in Georgenthal, Thüringen
 Hammerteich (Königsberg), siehe Rathshof
 Hammerteich (Witten) in Witten, Nordrhein-Westfalen